Die Mayacamas Ranch North American Open 2007 fanden vom 21. bis 26. Mai 2007 in San Francisco in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Shahier Razik, der im Viertelfinale gegen Shawn Delierre ausschied. Das Endspiel gewann Mohd Azlan Iskandar gegen John White mit 14:16, 11:8, 11:2 und 11:7.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ryan Donegan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2007